Плей-офф Кубка африканских наций 2013 года начался со стадии четвертьфиналов 2 февраля и закончился 10 февраля финальным матчем в Йоханнесбурге на стадионе «Соккер Сити». 8 команд, которые заняли в своих группах первые и вторые места, попали в четвертьфинал, матчи которого были сыграны 2 и 3 февраля. Победители четвертьфинальных матчей попали в полуфинал, матчи которого прошли 6 февраля. Команды, выигравшие в полуфинальных матчах, прошли в финал, где определили победителя Кубка африканских наций 2013. Проигравшие команды приняли участие в матче за третье место, который состоялся 9 февраля, за день до финала.

Сетка плей-офф 

Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)

Четвертьфинал

Гана — Кабо-Верде

ЮАР — Мали

Кот-д’Ивуар — Нигерия

Буркина-Фасо — Того

Полуфинал

Мали — Нигерия

Буркина-Фасо — Гана

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок африканских наций 2013